Leuvanoja kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leuvanoja (vattendrag, lat 65,40, long 25,87), Norra Österbotten, 
 Leuvanoja (vattendrag, lat 64,45, long 25,72), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar